Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Stanisław Kaszowski – polski urzędnik i poseł na Sejm
 Jan Kaszowski – polski urzędnik i wojskowy
 Jarosław Kaszowski – polski piłkarz
 Ludwik Kaszowski – katolicki geograf, geomorfolog i duchowny 
 Piotr Kaszowski – polski urzędnik i satyryk